Военный институт Министерства обороны Туркменистана имени Сапармурада Туркменбаши Великого () — учреждение высшего профессионального образования (высшее учебное заведение) Туркменистана, расположенное в Ашхабаде, готовящее офицеров с высшим образованием для Министерства обороны других военных организаций Туркменистана, а также переподготовки и повышения квалификации офицеров. Кроме того институт осуществляет обучение специалистов по таможенному делу.

История 
После распада СССР и обретения независимости Туркмения столкнулась с оттоком советских военных офицеров и необходимостью формирования собственной системы подготовки военных кадров. Для решения этих задач 3 октября 1992 года в Туркменском государственном университете был создан военный факультет, а 1 сентября 1993 года на базе военного факультета Туркменского государственного университета был образован Военный институт Министерства обороны Туркменистана.  Студенты военного факультета ТГУ и стали в 1993 году первыми слушателями нового университета.

Институт носит имя первого президента Туркмении Сапармурата Ниязова.

В 2011 году президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым было утверждено новое положение института.

Структура 
В состав университета входят следующие факультеты: артиллерии; военно-воздушный; общевойсковой; противовоздушной обороны; связи и систем автоматического управления; специальной военной подготовки; управления; таможенное дело; академический факультет, .

В структуру Военного института Министерства обороны Туркменистана входят 3 средние специализированные военные школы:

 № 1 имени Бердымухаммеда Аннаева (г. Ашхабад)
 № 2 имени Алп Арслана (г. Дашогуз)
 № 3 имени Солтан Санджара (г. Мары)

Ученики военных школ получают среднее образование, а после их окончания обладают правом поступления в Военный институт без прохождения срочной службы в вооружённых силах Туркмении.

Ректоры

Обучение 
В 1992/1993 учебном году на военный факультет Туркменского государственного университета было принято 90 курсантов-первокурсников. На следующий год они продолжили обучение на втором курсе вновь образованного Военного института Министерства обороны Туркменистана.

Ежегодно на первый курс Военного института Министерства обороны Туркменистана поступают около 400 курсантов.  Всего в институте учится около 2000 курсантов.

Обучаются в институте как мужчины, так и женщины. Обучение женщин ориентировано на получение смежных для вооружённых сил профессий: специалист по тыловому обеспечению, психолог, финансист, юрист.

Для обеспечения процесса обучения и тренировок учащихся аудитории университета оснащены тренажёрами, позволяющими отрабатывать навыки по управлению военной техникой и участию в военных учениях.

По окончании Военного института Министерства обороны Туркмении его выпускникам вручаются удостоверения офицеров.

Материально-техническая база 
С 2004 по 2012 год Военный институт Министерства обороны Туркменистана располагался в здании по адресу: Ашхабад, проспект Сапармурада Туркменбаши д. 31 — построенном турецкой компанией «ГАП». Открытие здания состоялось 1 марта 2004 года. Стоимость строительства — 20 миллионов долларов США, согласно договору между Министерством обороны Туркменистана и компанией «ГАП», подписанному 7 июня 2002 года.

27 января 2012 года рядом с прежним зданием Военного института был открыт комплекс новых зданий, построенных турецкой компанией «Полимекс». В новых зданиях, помимо расширившегося Военного института, расположились также специализированная военная школа № 1, Центральный дом офицеров, Центр управления по чрезвычайным ситуациям Министерства обороны Туркменистана и несколько казарм. Стоимость строительства составила 219 миллионов долларов США. Новый адрес института: г. Ашхабад, Копетдагский этрап, улица героя Туркменистана Атамурата Ниязова, дом 135.

В комплексе Военного института находится ряд спортивных объектов: бассейн, баскетбольная и волейбольная, мини-футбольное поле и др.

Организация досуга курсантов 
У института есть хоккейная команда «Ватанчи», принимающая участие в чемпионате Туркмении по хоккею с шайбой. В сезоне 2018/2019 клуб впервые в своей истории стал бронзовым призёром чемпионата страны, а в конце 2018 года стал финалистом Кубка Президента Туркменистана по хоккею.

Примечания

См. также 
Министерство обороны Туркмении
Высшие учебные заведения Туркмении

Университеты Туркменистана
Министерство обороны Туркменистана
Военные высшие учебные заведения